Achberg ist der Name folgender Orte in Deutschland:
 Achberg, Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Achberg (Oberhausen), Einöde der Gemeinde Oberhausen (bei Peißenberg), Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Achberg (Schleching), Ortsteil der Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern

Achberg steht auch für:
 Achberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Ravensburg in Baden-Württemberg